Klør har flere betydninger:
 Nutidsform af at klø
 Kulør (kortspil)
 Flertalsformen af klo hos dyr